Benn ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Benn (1926–2014), englischer Fußballspieler
 Brindley Benn (1923–2009), guyanischer Politiker
 Carlos Miguel Benn (* 1924), argentinischer Segler
 Ernst-Viktor Benn (1898–1990), Präsident des Landeskirchenamts in Hannover
 Gottfried Benn (1886–1956), deutscher Arzt, Dichter und Essayist
 Hilary Benn (* 1953), britischer Politiker
 Jamie Benn (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Jordie Benn (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Maurice Benn (* 1946), britischer Mittelstreckenläufer
 Michaela Benn (* 1966), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Nigel Benn (* 1964), britischer Boxer
 Sören Benn (* 1968), deutscher Lokalpolitiker (Die Linke)
 Theodor Benn (1891–1981), deutscher Offizier und paramilitärischer Aktivist
 Tony Benn (1925–2014), britischer Politiker
 Wayne Benn (* 1976), englischer Fußballspieler
 William Benn, 1. Viscount Stansgate (1877–1960), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons

Siehe auch:
 Gottfried-Benn-Gesellschaft